est une expression anglaise signifiant « en public à Hollywood ». Elle peut faire référence à :

 , album des  sorti le  ;
 , album de Marianne Faithfull sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi